Алексе́евский се́льский сове́т () — входит в состав
Юрьевского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Алексеевка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Алексеевка 
 с. Новочерноглазовское 
 с. Пшеничное 
 с. Сокольское 
 с. Ульяновка 
 с. Фёдоровское

Примечания